TFC kan også være en forkortelse for:

 Thisted Fodbold Club – en dansk fodboldklub.
 Taastrup Fodbold Club – en dansk fodboldklub.
 Trundholm FC – en dansk fodboldklub.
 Toronto FC – en canadisk fodboldklub.
 Toulouse FC – en fransk fodboldklub.